Гиззату́ллин (, ) — башкирская, татарская и казахская фамилия.

Известные носители 
 Гиззатуллин, Абдулла Губайдуллович (1904—1945) — Герой Советского Союза (1945), гвардии сержант;
 Гиззатуллин, Альберт (род. 1938) — доктор наук, патофизиолог (Башкортостан);
 Гиззатуллин, Баязит Хамматдинович (1936—2011) — советский спортсмен, Мастер спорта СССР международного класса по лыжным гонкам;
 Гиззатуллин, Булат (1920—1989) — Министр культуры ТАССР, директор Казанского цирка;
 Гиззатуллин, Валиулла (1827—1916) — торговец г. Казани, общественный деятель;
 Гиззатуллин, Денис Рашитович (род. 1983) — спидвейный гонщик, Мастер спорта России;
 Гиззатуллин, Ибрагим Газизуллович (1918—1992) — башкирский писатель, поэт;
 Гиззатуллин, Ибрагим — Лауреат литературной Премии Г.Саляма (1968);
 Гиззатуллин, Ильдус (род. 1935) — Генеральный директор Казанского производственного объединения вычислительных систем (1979—1994);
 Гиззатуллин, Марат Рустамович (род. 1960) — писатель, исследователь творчества и первый биограф Булата Окуджавы;
 Гиззатуллин, Миннулла Сунгатович (1925—1993) — Герой Советского Союза (1945), гвардии рядовой;
 Гиззатуллин, Нур (род. 12.06.1928) — литературовед;
 Гиззатуллин, Рафис (1955—2011) — писатель, журналист;
 Гиззатуллин, Ринат Ринатович (28.07.1980) — заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации (2011);
 Гиззатуллин, Рустам Ханифович (род. 1974) — певец, композитор, продюсер;
 Гиззатуллин, Риф Загитович (Сергей Туллин; род. 1957) — генерал-майор, Герой Российской Федерации;
 Гиззатуллин, Тази (Гиззат, Тази, 1895—1955) — татарский драматург. Заслуженный деятель искусств ТАССР (1939), Заслуженный деятель искусств РСФСР (1940);
 Гиззатуллин, Хамазан Гатауллович (1921—2007) — командир орудия, старший сержант, Герой Советского Союза, полковник в отставке;
 Гиззатуллин, Хамит Нурисламович (род. 10.02.1932) — российский экономист, доктор экономических наук, математик, профессор, член-корреспондент РАН;
 Гиззатуллин, Хасан (1910—1980) — доктор наук, эпизоотолог ТАССР (1965), Заслуженный деятель искусств РСФСР (1975).

 Гиззатуллина, Вафира (1946—2001) — певица, Народная артистка ТАССР (1981), Заслуженная артистка РСФСР (1988);
 Гиззатуллина, Гульсира Мирзаевна (род. 1957) — писатель, переводчик;
 Гиззатуллина, Лейсан — танцовщица балета;
 Гиззатуллина, Нурия — артистка Минзелинского татарского государственного драматического театра;
 Гиззатуллина-Волжская, Сахибжамал Гиззатулловна (1892—1974) — татарская российская и советская актриса и режиссёр;
 Гиззатуллина, Флера (род. 1931) — поэтесса.

См. также 
 Гизатулин
 Гизатуллин